Дмитрий Еляшкевич (родился 23 февраля 1975 года, Минск, БССР) — американский продюсер и оператор.

Дебютировал в 2000 году как актёр и режиссёр сериала "Чудаки". Известен также как продюсер фильмов Jackass: The Movie, Jackass: Number Two и Wildboyz. В своих фильмах Дмитрий появлялся в камео.

Работал со Стивом-О над проектом «Не пытайтесь повторить это дома: Тур»

Родился в Минске, в юности переехал вместе с семьёй в Бруклин, Нью-Йорк, где и проживает до сих пор. Еляшкевич работал в журнале «Большой Брат», с помощью которого и стал главным оператором сериала «Чудаки»

Режиссёр документального фильма «Demise and rise», посвящённый наркозависимости Стива-О.

Фильмография 
 «Чудаки (сериал)» (2000—2002)
 «Jackass: The Movie» (2002)
 «Jackass: Number Two» (2006)
 «Wildboyz» (Дикари) (2003—2008)

Примечания 

Иммигрировавшие в США из СССР
Продюсеры США
Кинооператоры США
Кинорежиссёры США